Kreitling ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Kreitling (* 1964), deutscher Journalist
 Robert Kreitling (1837–nach 1913), Mechaniker und Mitglied des Deutschen Reichstags